L’arabi malayalam ( en malayalam,  en mappila) est une variété de l’alphabet arabe utilisée pour l’écriture du malayalam mappila. Il est utilisé par les Mappila, la communauté musulmane parlant le malayalam, principalement dans l’État du Kerala, mais aussi dans les États de Karnataka ou Tamil Nadu.

Lettres

Voyelles

Consonnes

Autres 

Langue malayalam
Variante de l'alphabet arabe